Een verkeersweg:
 N792 (Frankrijk)
 N792 (Nederland), zie Provinciale weg 792

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing